Куатеконтла има више значења:

 Куатеконтла (Чинантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатеконтла (Сикотлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику